kertész, foglalkozás
 Kertész, magyar családnév